Isiljkulj može značiti: 

 Isiljkulj, grad u Omskoj oblasti, Rusija
 Isiljkulj (jezero) u Rusiji, pored grada Isiljkulja